Лозунга:
 Лозунга — река в Томской области.
 Лозунга — деревня в Томской области.